Moisi bzw. Moïsi ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Moisi (1879–1935), österreichischer Schauspieler, siehe Alexander Moissi
 Dominique Moïsi (* 1946), französischer Politikwissenschaftler, Autor und Publizist